Abilio Estévez (né en 1954), écrivain cubain
 Carlos Irwin Estevez (Charlie Sheen) (née en 1965), acteur
 Emilio Estevez (né en 1962), acteur, réalisateur, scénariste et producteur
 Fernando Estévez (1788-1854), sculpteur et peintre espagnol
 Imanol Estévez (né en 1993), coureur cycliste espagnol
 Jorge Medina Estévez (1926-2021), cardinal chilien
 Joe Estevez (né en 1950), acteur
 Ramón Gerardo Antonio Estevez (Martin Sheen) (né en 1940), acteur
 Ramon Luis Estevez (né en 1963), acteur
 Raúl Estévez (né en 1978), footballeur argentin
 Renée Pilar Estevez (née en 1967), actrice
 Reyes Estévez (né en 1976), athlète espagnole